Fitzgerald kan som auktorsförkortning betyda:

 Brian M. Fitzgerald
 William Vincent Fitzgerald

Robotskapade auktorsförkortningar